El Juego del Tejo (España), Jugando al Tejo (Latinoamérica) es un episodio de la sexta temporada de Bob Esponja.

Sinopsis 

Triton Man y Chico Percebe están viendo la televisión en el asilo de ancianos, cuando Bob Esponja y Patricio aparecen de repente y se despiertan. Triton Man le ataca a Bob Esponja con el "Boomerang", pensando que es un supervillano, y Triton Man y Chico Percebe, resultan heridos y son enviados al hospital.

Cuando Bob Esponja y Patricio les van a visitar, Triton Man y el Chico Percebe reciben una llamada del comisario de policía, diciéndoles que van a ser concursantes famosos invitados, en el campeonato de tejo. Ellos no pueden asistir en sus condiciones, pero Bob Esponja le dice que él y Patricio son oficiales certificados del club de fanes de Triton Man y Chico Percebe. El Chico Percebe les da dos anillos de goma que producen trajes de Triton Man y Chico Percebe, y les dicen que cuando terminen de jugar al tejo que regresen al hospital, para devolverles los trajes.

Después de ganar el campeonato de tejo, van a devolver los trajes, pero Patricio convence a Bob Esponja que si no cuida la ciudad del mal, todo saldrá mal. Entonces comienzan a lanzar a todo el mundo que ven a la cárcel por razones totalmente injustificadas (como tirar una Burger Cangreburger, hacer pompas de chicle, y por ser una señora "demasiado vieja"). Finalmente, arrestan a casi todos en Fondo de Bikini, y deciden devolver los trajes. Sin embargo, ven a Manta Raya entrar en una lavandería, y aunque él no está haciendo absolutamente nada malo, le arrestan a él y a una antigua amiga de su instituto, tras una pelea, con la participación de tirar la cabeza de Manta Raya a la lavadora, causando que esta se encoja. La cárcel está tan llena de gente que literalmente explota, causando que las personas caigan desde el cielo. Bob Esponja y Patricio devuelven los trajes a Triton Man y Chico Percebe, y ellos salen del hospital, pero se enfrentan a una multitud furiosa, que es la gente a la que Bob Esponja y Patricio arrestaron injustamente y ellos la multitud persiguen a Triton Man y Chico Percebe.

Trivialidades 
 A pesar del título, no hay juego del tejo. Sin embargo, el juego del tejo se mencionó mucho en este episodio.
 Este episodio marca la tercera vez que Triton Man y Chico Percebe aparecen en la temporada 6. Las otras 2 veces fueron: The Card y Ditchin'.
 La abuela de "¿Have you Seen this Snail?" Hace un cameo en este episodio, donde es detenida por ser "demasiado vieja".
Cuando Triton Man coge su teléfono, la voz del Comisario suena similares a la del habla adulta en el popular cómic de Schulz Peanutstira / de dibujos animados.
 Bob Esponja y  Patricio son miembros certificados del club de fanes de Triton Man y Chico Percebe, lo que era antes desconocido.
 Este es el primer episodio al aire en 2009.
 Manta Raya no atacó a Bob Esponja ni a Patricio en la lavandería hasta que ellos le atacaron. Esto es posiblemente debido a que Manta Raya sigue siendo bueno desde el  episodio Mermaid Man and Barnacle Boy III.
 Este es uno de los pocos episodios en los que Bob Esponja y Patricio se disfrazan de Triton Man y Chico Percebe.
 Este es el primer (y único) episodio en el que Bob Esponja y Patricio violan la ley. La ley que se rompió era falso arresto (lo que significa arrestar a personas inocentes a cambio de nada).
 Si te fijas bien, cuando las personas se caen, un pez con un pantalón rojo desaparece (después de aterrizar en el suelo).
 Las razones de que arrestaran a la gente:
 Montar a caballo en una tienda eléctrica. (Ellos pensaron que los niños estaban merodeando).
 Tirar una Cangreburger. (Esto hiere los sentimientos de Bob Esponja, ya que trabajó muy duro al hacer las  Cangreburgers.)
 Hacer pompas de chicles. (Patricio le dijo que no hiciera pompas).
 Zapatos desatados. (Bob Esponja le dice a un pez que tiene los zapatos desatados).
 Por ser demasiado vieja. (Patricio le dice a una señora que es demasiado vieja).
 Cuando los ciudadanos e incluso Manta Raya persiguen a Triton Man y Chico Percebe, en un primer momento, el cielo es azul, pero más tarde hay una puesta de sol.
 Mermaid Man y Chico Percebe lo más probable es romper la cuarta pared cuando se presentó a la audiencia.
 La tarjeta de título es similar a "Artist Unknown y Spongicus expecto que esta es de oro.

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2009